Pfrondorf ist der Name folgender Orte:

 Pfrondorf (Tübingen), Stadtteil von Tübingen in Baden-Württemberg
 Pfrondorf (Nagold), Stadtteil von Nagold in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Frondorf
 Frohndorf